

Persone
 Becher Gale (1887-1950) – canottiere canadese
 Bob Gale, nato Robert W. Gale (1925-1975) – cestista statunitense
 Bob Gale, nato Michael Robert Gale (1951) – sceneggiatore, regista e fumettista statunitense
 Ed Gale (1963) – attore statunitense
 Eddra Gale, talvolta accreditata anche come Edra (1921-2001) – mezzosoprano e attrice statunitense
 Garrett Weber-Gale (1985) – nuotatore statunitense
 George Gale (1756-1815) – politico statunitense
 Joan Gale Thomas, meglio nota come Joan Gale Robinson (1910-1988) – scrittrice e illustratrice britannica
 Julián Acuña Galé (1900-1973) – botanico cubano specializzato in patologia vegetale
 Kelly Gale (1995) – modella svedese
 Laddie Gale, nato Lauren Henry Gale (1917-1996) – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Megan Gale (1975) – modella e attrice australiana
 Mike Gale, nato Michael Eugene Gale (1950) – ex cestista statunitense
 Tristan Gale (1980) – ex skeletonista statunitense
 Vincent Gale (1968) – attore canadese
 Walter Frederick Gale (1865-1945) – astronomo amatoriale australiano
 Zona Gale (1874-1938) – scrittrice statunitense

Varianti 
 Andrea Galé (n. 1973) – ex cestista argentina
 Conte Galè (pseudonimo di Gabriele Galeotti) – conduttore radiofonico italiano
 Julián Acuña Galé (1900-1973) – botanico cubano specializzato in Patologia vegetale

Personaggi immaginari
 Dorothy Gale – protagonista del romanzo per ragazzi Il meraviglioso mago di Oz
 Gale – personaggio della serie di fantascienza Hunger Games

Altro
 Gale – casa editrice statunitense
 Cratere Gale – cratere di Marte
 Gale – variante del nome Abigail
 Gale – città statunitense nel Wisconsin
 Gale – protocollo di messaggistica istantanea